Swat puede referirse a:

Fuerzas de Seguridad
 SWAT (1967-) siglas de Special Weapons and Tactics: unidades especializadas en intervenciones especiales de gran peligro de diversos cuerpos policiales de los Estados Unidos de América.
 Swatting tipo de broma telefónica que consiste en engañar a un servicio de seguridad.

Series de televisión y películas
 SWAT (1975-1976), serie estadounidense de televisión.
SWAT Kats (1993-1995), serie animada estadounidense de la compañía Hanna-Barbera creada por Christian e Yvon Tremblay.
 SWAT (2003), película estadounidense de acción basada en la serie de televisión del mismo nombre.
 S.W.A.T., serie de televisión estrenada en 2017 y protagonizada por Shemar Moore.

VideoJuegos
 SWAT 4, videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Irrational Games y publicado por Vivendi Universal Games.
 E-SWAT Cyber Police, videojuego arcade desarrollado por Sega.

Naturaleza
 Río Swat, un río de Pakistán, afluente del río Kabul (a su vez afluente del río Indo).

Cultura
 Swat (cultura), civilización que floreció en el II milenio a. C. cerca del río homónimo, en Pakistán.